La Coppa di Israele 2009-2010 è la 50ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Turno preliminare 
Quattro squadre della Liga Leumit sono state sorteggiate per disputare un turno preliminare.

Primo turno 
Secondo le regole, i campioni in carica del Maccabi Tel Aviv e i dettentori della coppa dell'Hapoel Holon sono ammessi direttamente ai quarti di finale. Due altre squadre casuali: l'Hapoel Gerusalemme e il Maccabi Haifa sono ammessi direttamente agli ottavi di finale.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2009-2010

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
Coppa di Israele di pallacanestro maschile